Diehle ist der Familienname folgender Personen:

Alwin Diehle (1854–nach 1915), deutscher Illustrator sowie Porträt-, Genre- und Landschaftsmaler
Maximilian Diehle (* 1997), deutscher Schauspieler